Sara Hector née Sara Maria Hector, le  à Sandviken, Suède est une championne du monde de ski alpin suédoise

Carrière 
Elle participe à six championnats du monde et remporte trois médailles dans l'épreuve par équipe, respectivement en 2011, 2015 et 2021.

Hector remporte sa première victoire en Coupe du monde en , un slalom géant à Kühtai, en Autriche. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2022, elle est médaillée d'or en slalom géant.

Palmarès

Jeux olympiques d'hiver

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement général :  en 2022.
 13 podiums : 4 victoires, 4 deuxièmes places et 5 troisièmes places.
 1 podium par équipes.

Classements en Coupe du monde

Détail des victoires 

(état au )

Championnats du monde junior

Coupe d'Europe
2 victoires en slalom géant.

Coupe nord-américaine
1 victoire.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
  Site officiel de Sara Hector

Naissance en septembre 1992
Naissance à Sandviken
Skieuse alpine suédoise
Championne olympique suédoise
Championne olympique de ski alpin
Championne du monde junior de ski alpin
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Skieuse alpine aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Skieuse alpine aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Skieuse alpine aux Jeux olympiques d'hiver de 2022